Эдвин Борсхейм (Edwin Borsheim) был наиболее известен как вокалист Kettle Cadaver, метал-группы из США. Помимо роли вокалиста, он являлся автором музыки и текстов песен, играл в группе на бас-гитаре, органе, а ранее — исполнял и часть клавишных партий.

Также Эдвин Борсхейм был вокалистом в группе The Hexed.

Биография 

Эдвин Борсхейм родился и вырос в Норвегии, но потом эмигрировал в США.

В 1995 году выходит дебютный сингл группы Kettle Cadaver «Horronomicon/Symphony of Nightmares».

На DVD, выпущенных группой, содержатся эпатажные сцены с участием Эдвина Борсхейма (в частности, с намеренными самоповреждениями, драками), что позволило Риану Бартеку в книге «Большая сияющая тюрьма» сравнить его с GG Allin. Также тело Борсхейма покрыто многочисленными татуировками.

Сам Эдвин в одном из интервью говорил про своё поведение и имидж так: «Я всего лишь хочу быть настоящим. Парень, который бьёт себя по лицу молотком, чтобы умереть, отличается от того, кто делает из себя спектакль».

Эдвин Борсхейм увлекался бодибилдингом и борьбой.

В 2016 году вышел документальный фильм Dead Hands Dig Deep про жизнь и творчество Эдвина Борсхейма, снятый австралийским режиссёром Jai Love. Режиссёр лично ездил в США и общался с музыкантом, собирая материалы для фильма.

В июне 2017 года Эдвин Борсхейм покончил с собой в возрасте 40 лет.

Личная жизнь 
8 августа 2008 года Эдвин Борсхейм женился на певице Еве О (Eva O), которая, помимо сольной музыкальной деятельности, известна участием в таких группах, как Christian Death, Shadow Project, Super Heroines, Speed Queens.

Альбомы

В составе Kettle Cadaver

Синглы

В составе Kettle Cadaver

DVD

В составе Kettle Cadaver

Клипы

В составе The Hexed 
 «Stone Statue»
 «Dead Asleep»
 «Alcohol Death Trip»

В составе Night house 
 «Possessed»

Примечания

Ссылки 
 Страница группы Kettle Cadaver на сайте Horror Records
 
 

Музыканты по алфавиту
Википедия:Биографии современников